Campos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Diógenes de Almeida Campos
 Leandro A. Campos